A 2014–2015-ös Európa-liga selejtezőit négy fordulóban bonyolították le 2014. július 3. és augusztus 29. között. A rájátszás párosításainak győztesei jutottak be a 2014–2015-ös Európa-liga csoportkörébe.

Fordulók és időpontok

1. selejtezőkör 
Ebben a körben 78 csapat vett részt. Sorsoláskor a csapatok aktuális UEFA-együtthatója alapján sorba rendezték a résztvevőket, földrajzi elhelyezkedésük alapján három csoportba sorolták, majd a csoportokon belül minden kiemelthez egy-egy kiemelés nélkülit párosítottak.

1. selejtezőkör, párosítások 
A sorsolást 2014. június 23-án tartották. A párosítások győztesei a 2. selejtezőkörbe jutottak.

|}

1. selejtezőkör, 1. mérkőzések

1. selejtezőkör, 2. mérkőzések 

A mérkőzést eredetileg július 10-én 19:45-kor kezdődött volna, de a heves esőzések miatt másnapra halasztották.

2. selejtezőkör 
Ebben a körben 80 csapat vett részt. Az első forduló 39 továbbjutójához 41 csapat csatlakozott. Sorsoláskor a csapatok aktuális UEFA-együtthatója alapján sorba rendezték a résztvevőket, földrajzi elhelyezkedésük alapján nyolc csoportba sorolták, majd a csoportokon belül minden kiemelthez egy-egy kiemelés nélkülit párosítottak.

Jegyzetek
T: Az 1. selejtezőkörből továbbjutott csapat, a sorsoláskor nem volt ismert.
A dőlt betűvel írt csapatok az 1. selejtezőkörben egy magasabb együtthatóval rendelkező csapat ellen győztek, és az ellenfél együtthatóját hozták magukkal.

2. selejtezőkör, párosítások 
A sorsolást 2014. június 23-án tartották.

|}

2. selejtezőkör, 1. mérkőzések

2. selejtezőkör, 2. mérkőzések

3. selejtezőkör 
Ebben a körben 58 csapat vett részt. A második forduló 40 továbbjutójához 18 csapat csatlakozott. Sorsoláskor a csapatok aktuális UEFA-együtthatója alapján sorba rendezték a résztvevőket, földrajzi elhelyezkedésük alapján nyolc csoportba sorolták, majd a csoportokon belül minden kiemelthez egy-egy kiemelés nélkülit párosítottak.

Jegyzetek
T: A 2. selejtezőkörből továbbjutott csapat, a sorsoláskor nem volt ismert.
A dőlt betűvel írt csapatok a 2. selejtezőkörben egy magasabb együtthatóval rendelkező csapat ellen győztek, és az ellenfél együtthatóját hozták magukkal.

3. selejtezőkör, párosítások 
A párosításokat 2014. július 18-án sorsolták.

|}

3. selejtezőkör, 1. mérkőzések

3. selejtezőkör, 2. mérkőzések

Rájátszás 
Ebben a körben 62 csapat vett részt. A harmadik forduló 29 továbbjutójához, valamint a bajnokok ligája harmadik fordulójának 15 kieső csapatához 18 csapat csatlakozott. Sorsoláskor a csapatok aktuális UEFA-együtthatója alapján sorba rendezték a résztvevőket, hat csoportba sorolták, majd a csoportokon belül minden kiemelthez egy-egy kiemelés nélkülit párosítottak.

Rájátszás, párosítások 
A sorsolást 2014. augusztus 8-án tartották.
|}

Rájátszás, 1. mérkőzések

Rájátszás, 2. mérkőzések

Jegyzetek

Források 

2014–2015-ös Európa-liga